Церква Покрови Пресвятої Богородиці — парафія і храм Підволочиського деканату Тернопільсько-Бучацької єпархії Православної церкви України в селі Гнилиці Тернопільського району Тернопільської области.

Оголошена пам'яткою архітектури місцевого значення.

Історія церкви 
У 1902 році в селі збудували храм Покрови Пресвятої Богородиці.

У 1961 р. церкву закрили. Відкриття відбулося лише 11 грудня 1988 року. З того часу за сприяння тодішнього голови колгоспу Маріана Підгурського відновили іконостас, позолотили купол та перекрили дах. У 1999—2000 роках за кошти парафіян з ініціативи священика збудували проборство.

На території церковного подвір'я є могила Січовим Стрільцям, яку відновили та освятили у 1991—1992 роках. У 2004—2005 роках Леся та Ярослава Млинки пожертвували для храму кошти на Хресну Дорогу.

Парохи 
 о. Максим Хома (1910—1960),
 о. Богдан Гузій (з 11 грудня 1988).

Примітки

Джерела

Посилання 
 

Церкви Тернопільського району
Гнилиці
Гнилиці
Культові споруди, побудовані 1902
засновані в Україні 1902